() — личное местоимение женского рода в английском языке.
 «She» — песня панк-рок-группы Green Day (1993).
 She — рок-опера Клайва Нолана и Агнешки Свита по мотивам романа Г. Р. Хаггарда «Она» (2008).
 S.H.E — музыкальная поп-группа с Тайваня.
 «She» — песня американских рэперов Tyler, the Creator и Фрэнка Оушена.

См. также